IPPD steht für:
 Integrated Product and Process Development
 N-Isopropyl-N′-phenyl-p-phenylendiamin, ein Aminobenzol

Abkürzung